Реджо-Эмилия:

 Реджо-нель-Эмилия — город в Италии,
 Реджо-нель-Эмилия — провинция в Италии.